Niemcy:
 Sundhausen – dzielnica Gothy
 Sundhausen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich

Inne:
 Sundhausen – ród

Zobacz też:
 Sundhaussen